Agejew ist der Familienname folgender Personen:

 M. Agejew (1898–1973), Pseudonym des russischen Autors Mark Lasarewitsch Lewi
 Michail Andrejewitsch Agejew (* 2000), russischer Fußballspieler
 Michail Dmitrijewitsch Agejew (1931–2005), sowjetischer Maschinenbauingenieur
 Nikolai Wladimirowitsch Agejew (1903–1983), russischer Physiker, Metallurg und Hochschullehrer
 Sergei Wjatscheslawowitsch Agejew (* 1984), russischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Akademik Agejew